Polish Kyokushinkai Tezuka Group – organizacja ta została założona w Polsce, w kwietniu 2006 roku przez 10 klubów zrzeszonych wokół Eugeniusza Stanisławka (6.dan) z Wałbrzycha. Jej prezesem jest Eugeniusz Stanisławek, który w kwietniu 2006 roku otrzymał od Kancho Toru Tezuka (8 DAN) – certyfikat "Branch Representative" - czyli możliwość reprezentowania Kyokushin Kai Kan Tezuka Group w Polsce. 
Polish Kyokushinkai Tezuka Group zajmuje się w Polsce szerzeniem idei, które nakreslił twórca stylu karate Kyokushin – Masutatsu Ōyama, a jej wiernym kontynuatorem jest Toru Tezuka.

Główne ośrodki Polish Kyokushin Tezuka Group: Bydgoszcz, Głuszyca, Leszno, Nowa Ruda, Przemyśl, Słupiec, Stare Bogaczowice, Strzegom, Wałbrzych.

Zobacz też 
 Eugeniusz Stanisławek
 Toru Tezuka

Źródła:
 Polish Kyokushinkai Tezuka Group

Karate w Polsce
Kyokushin